Velika nagrada Francije 1981 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 5. julija 1981.

Dirka 

|-
! 1
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 80
| 1:35:48,13
| 3
| 9
|-
! 2
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 80
| + 2,29 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 80
| + 24,22 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 80
| + 42,3 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 14
| 2
|-
! 6
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 79
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 7
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 79
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 8
| 22
|  Mario Andretti
| Alfa Romeo
| 79
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 9
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 78
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 10
| 2
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 78
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 11
| 8
|  Andrea de Cesaris
| McLaren-Ford
| 78
| +2 kroga
| 5
|  
|-
! 12
| 33
|  Marc Surer
| Theodore-Ford
| 78
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 13
| 3
|  Eddie Cheever
| Tyrrell-Ford
| 77
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 14
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 77
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 15
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 77
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 16
| 4
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 77
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 17
| 1
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 76
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 57
| Vzmetenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 17
|  Derek Daly
| March-Ford
| 55
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 41
| El. sistem
| 11
|  
|-
! Ods
| 25
|  Patrick Tambay
| Ligier-Matra
| 30
| Obesa
| 16
|  
|-
! Ods
| 20
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 11
| Vzmetenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 14
|  Eliseo Salazar
| Ensign-Ford
| 6
| Vzmetenje
| 22
|  
|-
! DNS
| 21
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 0
| 
| 24
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Siegfried Stohr
| Arrows-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Brian Henton
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Slim Borgudd
| ATS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Beppe Gabbiani
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'9.140
Prva zmaga: Alain Prost

Formula 1 sezona 1981
1981